La tour Victoria peut désigner :
 au Royaume-Uni : la tour Victoria, une tour du palais de Westminster à Londres,
 en Suède : la tour Victoria, un gratte-ciel situé à Kista dans la banlieue de Stockholm.